Буковице могу бити:

 Буковице (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Буковице (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република

Види још 
 Буковица